Maryland Route 610
 Minnesota State Highway 610
 Nevada State Route 610
 North Carolina Highway 610